

Moda
tesa – parte sporgente di certi cappelli

Scienza e tecnica
tesa – antica unità di misura della lunghezza, superficie e volume

Toponomastica
Tesa – torrente dell'Alpago in provincia di Belluno

Aziende
Tesa – società di adesivi del gruppo tedesco Beiersdorf AG
TESA SA – azienda svizzera di strumenti di misura

Altri progetti